Owens je priimek več oseb:
 Jesse Owens, afroameriški atlet
 Michael Jospeh Owens, ameriški izumitelj